Xoriguera (Biosca), masia del municipi de Biosca (Segarra)
 Xoriguera (Sant Pere de Ribes), masia modernista de Sant Pere de Ribes (Garraf)
 José Benito Xoriguera (Madrid, 1665 - vers 1725), arquitecte i escultor espanyol d'origen català 
 Pantà de la Xoriguera, presa d'aigua a la riera de Gaià, al terme municipal de Terrassa 
 Torrent de la Xoriguera (Vallès Occidental)